Blacklick Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Blacklick Creek (Big Walnut Creek), Fluss im Franklin County in Ohio  
 Blacklick Creek (Conemaugh River), Fluss im Indiana County in Pennsylvania  
 Blacklick Creek (Bluestone River), Fluss im Mercer County in West Virginia